Jablonský je přídavné jméno odvozené od místního názvu Jablonné. Jablonský je také české příjmení, jehož přechýlenou ženskou variantou je Jablonská.

Příjmení 
mužská podoba
 Boleslav Jablonský (1813–1881) – český obrozenecký básník
 Daniel Ernst Jablonský (1660–1741) – německý teolog a reformátor, biskup Jednoty bratrské
 Milan Jablonský (* 1956) – český textař, básník a publicista
 Mečislav Jablonský (1925–2010) – československý diplomat, velvyslanec
 Pavel Ernest Jablonský (1693–1757) – německý teolog a orientalista
 Petr Figulus Jablonský (1619–1670) – biskup Jednoty bratrské a zeť Jana Amose Komenského
 Petr Jablonský (* 1979) – český imitátor, bavič a herec
 Tomáš Jablonský (* 1987) – český fotbalový záložník

ženská podoba s přechýlením
 Eva Jablonská (* 1944) – česká informatička, pedagožka a vědecká spisovatelka
 Linda Kallistová Jablonská (* 1979) – česká režisérka-dokumentaristka

Podobná příjmení 
 Jablonsky
 Carl Gustav Jablonsky (1756–1787) – německý přírodovědec, entomolog a ilustrátor
 Steve Jablonsky (* 1970) – americký hudební skladatel
 Jablonski
 Johann Theodor Jablonski (1654–1731) – německý pedagog, lexikograf, spisovatel, potomek českých bratří
 Jabłoński – polská varianta příjmení
 Henryk Jabłoński (1909–2003) – polský politik a historik

Geografický název 
 Jablonský les – rozsáhlý les na Letohradsku
 Jablonská vrchovina – část Podorlické pahorkatiny u Jablonného nad Orlicí
 Jablonská (Malá Fatra) – vrchol (1117 m) v pohoří Malá Fatra